Kamenný Újezd est un toponyme qui peut désigner :

Kamenný Újezd, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Kamenný Újezd, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň.

astronomie
 (12833) Kamenný Újezd, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes. 

Homonymie de localités en  Tchéquie